Das Herreneinzel der French Open 2010 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Roger Federer, der jedoch bereits im Viertelfinale ausschied. Rafael Nadal setzte sich im Finale gegen den Vorjahresfinalisten Robin Söderling in drei Sätzen durch und gewann das Turnier somit zum fünften Mal in seiner Karriere.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2010